Никола́й Гладко́в:
 Гладков, Николай Александрович (1826—1892) — российский юрист, правовед, судья.
 Гладков, Николай Алексеевич (1905—1975) — советский орнитолог, лауреат Государственной премии.
  (1908 — ?) — советский партийный деятель.
 Гладков, Николай Георгиевич (1895—1967) — советский актёр.